Weckersdorf steht für:

 Weckersdorf, ein Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz in Thüringen
 Weckersdorf, der deutsche Name einer Gemeinde in Tschechien, siehe Křinice

Weckersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Teuber-Weckersdorf (1879–1968), österreichischer Offizier und Pfadfinder